Князь Василий Фёдорович Ушатый (в иночестве Перфирий) — воевода во времена правления Василия III Ивановича.

Из княжеского рода Ушатые. Старший сын родоначальника, князя Фёдора Ивановича по прозванию Ушат и княгини Домны. Имел братьев, князей: Константина, Ивана Ляпуна, Иван Бородатый, Юрия и Петра.

Биография 
В 1509 году послан воеводой из Вязьмы в Дорогобуж. В 1513 году второй воевода войск левой руки в государевом походе к Смоленску. В 1519 году первый воевода на Мещере. В 1525 году первый воевода войск левой руки судовой рати в Казанском походе. В 1527 году прибавочный воевода на берегу Оки.

Умер до 1544 года, когда его сын Иван Васильевич Третьяк сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь по родителям и по себе, свою вотчину — село Коприно в Ярославском уезде.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Ушатый Юрий Васильевич Большой — воевода и окольничий.
 Князь Ушатый Василий Васильевич Чулок — воевода и окольничий.
 Князь Ушатый Иван Васильевич Третьяк — в 1524 году второй, а в 1526 году первый воевода Сторожевого полка конной рати в Казанских походах. В 1549 году участвовал в зимнем шведском походе, бездетный.
 Князь Ушатый Борис Васильевич — в 1526 году воевода Сторожевого полка судовой рати. В 1544 году второй воевода четвёртого Сторожевого полка в Казанском походе.
 Князь Юрий Васильевич Меньшой — в 1527 году упоминается в числе воевод в походе из Коломны в Лужу. В 1535 году воевода в Почепе. В марте 1544 года первый воевода пятого Сторожевого полка в Казанском нагорною стороною походе.

Примечания

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Ушатый Василий Фёдорович. стр. 199.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Ушатый Василий Фёдорович. стр. 57. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Василий